Plattdeutsche Lieder 
 ist eine andere Bezeichnung für niederdeutsche Lieder

 der Titel verschiedener Alben:
 von Gerd Christian, siehe Plattdeutsche Lieder & Songs 
 von Godewind, siehe Plattdeutsche Lieder (Godewind-Album)
 von Piatkowski & Rieck, siehe Plattdeutsche Lieder (Piatkowski-&-Rieck-Album)
 von Hannes Wader, siehe Plattdeutsche Lieder (Hannes-Wader-Album)